Laudenbach névvel a következő cikkek találhatók:
Laudenbach (Rajna-Neckari járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Laudenbach (Unterfranken), település Németországban, Bajorországban